Municipio de Wabash puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Wabash (condado de Clark, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Wabash (condado de Adams, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Wabash (condado de Fountain, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Fountain.
 Municipio de Wabash (condado de Gibson, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Gibson.
 Municipio de Wabash (condado de Jay, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jay.
 Municipio de Wabash (condado de Parke, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Parke.
 Municipio de Wabash (condado de Tippecanoe, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Tippecanoe.
 Municipio de Wabash (condado de Darke, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Darke.